Пейн или Пэйн () — английская фамилия и топоним.

Фамилия

А 
 Пэйн, Александр (род. 1961) — американский режиссёр и сценарист, создатель фильмов «О Шмидте», «На обочине» и некоторых других.
 Пейн, Альберт Бигло (1861—1937) — американский писатель, известный биографией Марка Твена.

Б 
 Пэйн, Барри (1864—1928) — британский журналист, поэт, писатель и сатирик.
 Пэйн, Берт (1909—1998) — американский кёрлингист.

Г 
 Пэйн, Гарри (1858—1927) — британский художник.
 Пейн, Гуго де (1070—1136)— шампанский рыцарь, первый великий магистр ордена тамплиеров.

Д 
 Пейн, Десевио (род. 1995) — американский футболист нидерландского происхождения, защитник клуба «Гронинген».
 Пэйн, Джефф (род. 1970) — канадский скелетонист, выступающий за сборную Канады с 1995 года.
 Пейн, Джеймс Сприггс (1819—1882) — четвёртый (1868—1870) и восьмой (1876—1878) президент Либерии.
 
 Пэйн, Джон Бартон (1855—1935) — юрист, политик, государственный деятель, 27-й министр внутренних дел США (1920—1921).
 Пейн, Джордж — второй великий мастер (1718 год) Первой великой ложи Англии.
 Пейн, Джордж Ричард (1793—1838) — английский и ирландский архитектор.

К 
 Пэйн, Карл — английский снукерист.
 Пэйн, Кит (род. 1933) — австралийский военный деятель.
 Пэйн, Клемент (1904—1941) — барбадосский профсоюзный деятель.
 Пейн, Крейг (род. 1961) — американский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории.
 Пэйн, Кэмерон (род. 1994) — американский баскетболист.

Л 
 Пейн, Лиам — английский певец.

М 
 Пейн, Малкольм (род. 1960) — английский шахматист, международный мастер (1986).
 Пейн, Мишель (род. 1985) — австралийский жокей.
 Пэйн, Мэрис (род. 1964) — австралийский политик.

Н 
 Пейн, Надин (род. 1993) — австралийская баскетболистка.
 Пейн, Никки (род. 1966) — новозеландская гребчиха.

Р 
 Пейн, Роберт (1911—1983) — англо-американский писатель, историк, биограф, переводчик.
 Пейн, Роберт Трит (1731—1814) — первый генеральный прокурор Массачусетса, делегат континентальных конгрессов от Массачусетса, подписавший Декларацию независимости.
 Пейн, Розмари (род. 1933) — британская шотландская легкоатлетка.

С 
 Пейн, Самнер (1868—1904) — американский спортсмен-стрелок, чемпион летних Олимпийских игр 1896 года, брат Джона Пейна.
 Пейн, Стенли (род. 1934) — американский историк.
 Пейн, Сюзанна (1792—1862) — американская художница.

Т 
 Пейн, Терри — английский футболист, чемпион мира 1966 года.
 Пейн, Тим — новозеландский футболист.
 Пейн, Томас — англо-американский публицист, один из «отцов-основателей США».

Ф 
 Пейн, Фредерик Джордж — американский политик, 60-й губернатор штата Мэн.
 Пейн, Фрида (род. 1942) — американская певица.
 Пейн, Фридрих (1915—1975) — снайпер Третьего рейха австрийского происхождения.

Х 
 Пэйн, Хизер — американская певица.

Э 
 Пейн, Эдгар (1883—1947) — американский художник.
 Пэйн, Эдуард Джон (1844—1904) — английский историк.
 Пейн, Элси (1884—1971) — американская художница, жена Эдгара Пейна.
 Пейн, Эрнест — британский велогонщик и футболист.

Составная фамилия 
 Пейн-Бест, Сигизмунд — сотрудник британской секретной службы Ми-6.
 Пейн-Гапошкина, Сесилия Хелена — американский астроном.
 Пэйн-Скотт, Руби — австралийский радиофизик и радиоастроном.

Топоним 
 Пейн — коммуна во Франции, департамент Об.
 Пейн — озеро на севере провинции Квебек (Канада).
 Пейн — административно-территориальный округ в штате Оклахома, США.

Прочее 
 Max Payne — компьютерная игра.
 Макс Пэйн — триллер режиссёра Джона Мура по игре Max Payne.
 Pain — популярная шведская группа индастриал-метал.
 Пэйн — персонаж аниме Наруто.
 Майор Пэйн — американская кинокомедия 1995 года.

Примечания